Corre – comune francese 
 Kevin Corre – cestista francese
 The Corre – stable heel di wrestling attiva nella World Wrestling Entertainment

Pagine correlate 

 Le Corre